35 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1982 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяйка турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 33 страны разыграли 6 путёвок в трёх раундах в турнире на выбывание.

Предварительный раунд 

  вышла в первый раунд.

  отказался от участия в турнире,  автоматически вышла в первый раунд.

  вышла в первый раунд.

  вышел в первый раунд.

  вышло в первый раунд.

  вышло в первый раунд.

  Мозамбик вышел в первый раунд.

  отказалась от участия в турнире,  Руанда автоматически вышла в первый раунд.

  вышел в первый раунд.

  отказался от участия в турнире,  Верхняя Вольта автоматически вышла в первый раунд.

Первый раунд 
  Верхняя Вольта автоматически вышла во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

  Эфиопия вышла во второй раунд.

  вышла во второй раунд.

  отказалась от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

  Египет вышел во второй раунд.

  отказалась от участия в турнире,  автоматически вышел во второй раунд.

  вышло во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

  вышел во второй раунд.

  вышла во второй раунд.

Второй раунд 

  получил путёвку в финальный турнир.

  получил путёвку в финальный турнир.

  получила путёвку в финальный турнир.

  Эфиопия получила путёвку в финальный турнир.

  получила путёвку в финальный турнир.

  Египет отказался от участия в турнире,  автоматически получил путёвку в финальный турнир.

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1982 на RSSSF

Кубки африканских наций